, é um personagem do Antigo Testamento da Bíblia, mencionado como filho de Boaz e de Rute. De acordo com o livro de Rute, Obed teria sido criado por Noemi, sogra de Rute, tornando-se pai de Jessé e avô do rei Davi. (; ).

Árvore genealógica baseada na Bíblia

Ver também 
 Livro de Rute
 Genealogia de Jesus

Bibliografia 
 F. , S. , C. . The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English lexicon. Tenth printing. Peabody-, : Hendrickson, October 2006.  978-1-56563-206-3. (Each of the authors was Litt and  |p. iii|.)
 

Personagens do Antigo Testamento
Livro de Rute